Натуральне число 46
 46 рік до нашої ери
 46 рік нашої ери